La succussion est la manœuvre qui consiste à secouer quelque chose.

 La succussion hippocratique est une manœuvre qui consiste, pour un examinateur, à secouer un patient afin d'écouter par auscultation les bruits émis en retour. Ces bruits permettent de déterminer l'existence d'interfaces gaz/liquide.

 en homéopathie, la succussion est l'étape consistant à secouer énergiquement une solution diluée. L'ensemble dilution plus succussion est appelé dynamisation qui donnerait son efficacité à la préparation homéopathique. Seules les préparations liquides subissent la succussion, les remèdes homéopathiques solides tel que les granules étant préparés par imprégnation de solution homéopathique.

Examen médical
Homéopathie